Farfengo (in passato anche Farvengo) è il nome delle seguenti località lombarde:

Italia 
 Farfengo – frazione del comune di Borgo San Giacomo in provincia di Brescia
 Farfengo – frazione del comune di Grumello Cremonese ed Uniti in provincia di Cremona